Ройс Александер Уайт (; родился 10 апреля 1991 года, Миннеаполис, Миннесота, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Лондон Лайтнинг».

Карьера в НБА 
Ройс Уайт страдает психологическим расстройством из-за которого сыграл всего три матча в НБА. С 10-летнего возраста Уайта сменил 2 школы и 2 университета, пытался найти себя вне баскетбола, самостоятельно научившись играть на фортепьяно и профессионально занявшись музыкой. Его ловили на воровстве, он конфликтовал с командами. Из-за боязни летать на самолёте ездил на матчи университетских команд на автобусе.

Изначально Уайт договорился с руководством «Хьюстон Рокетс» ездить на матчи клуба на специальном автобусе и пропускать гостевые матчи, но затем последовали пропуск тренировок и последующая угроза отправить игрока в D-лигу, что, в свою очередь, привило к публичному заявлению Уайта через Твиттер и угрозам завершить карьеру. 6 января 2013 года, «Рокетс» приостановили контракт Уайта, без сохранения заработной платы за невыполнение контрактных обязательств.

Информация, путём которой Рокетс рассказывают общественности о сложившейся ситуации, содержит много недомолвок и откровенно неправдивых фактов. Представители Хьюстона в глазах общественности пытаются сделать вид, что поддерживают меня, но единственной помощью, которая мне необходима, будет помощь медиков. Здесь у меня нет возможности пользоваться ею вообще. Я решил не играть в Лиге развития, потому что я и мой личный врач считаем, что для меня это небезопасно. В целом, фронт-офис Рокетс просто некомпетентен в принятии подобных решений, потому что у клуба нет приличного психолога.
26 января 2013 года, «Рокетс» и Уайт взаимно договорились, о том, что он будет выступать за команду D-лиги «Рио-Гранде Уэлли Вапорз» с 11 февраля 2013 года.

13 июля 2013 года «Хьюстон Рокетс» отправил форварда Ройса Уайта и права на выступающего в Европе Фуркана Алдемира в «Филадельфия-76» в обмен «Рокетс» получили драфт-пики. Этот обмен помог «Рокетс» сэкономить $ 1700000 заработной платы, чтобы подписать Дуайта Ховарда. Уайт не провел за техасский клуб ни одного матча из-за проблем с психикой.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 White stats Профиль на сайте ESPN
 White Bio Профиль на сайте Cyclones.com

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки «Айова Стэйт Сайклонс» (баскетбол)
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»